Ingentia prima es la única especie del género extinto Ingentia de dinosaurio saurópodo lesemsáurido que vivió a finales del período Triásico, aproximadamente entre 228 y 201 millones de años durante el Noriense y el Rhaetiense, en lo que es hoy el centro-oeste de América del Sur. Fue un dinosaurio saurópodo herbívoro de gran tamaño. Se calculó que en vida los ejemplares de esta especie medían entre 8 y 10 metros de longitud y pesaban cerca de 10 toneladas. Su hallazgo permitió descubrir que el fenómeno del gigantismo se adelantó algunos 30 millones de años antes de lo que se postula, hace 180 millones de años, con la aparición de los primeros eusaurópodos.

La descripción original de Ingentia prima fue publicada en el año 2018 en la revista Nature Ecology & Evolution, en un artículo firmado por Cecilia Apaldetti, Ricardo N. Martínez, Ignacio Cerda, Diego Pol y Oscar Alcober. Etimológicamente, el término genérico Ingentia refiere a la palabra en latín que significa "enorme" en femenino. El epíteto específico prima refiere al término también en latín que se traduce como "primera". Mediante esta combinación se deseó hacer alusión al gran tamaño corporal adquirido durante la evolución temprana de los dinosaurios.

El ejemplar holotipo designado es el catalogado como PVSJ 1086, consta de 6 vértebras cervicales posteriores articuladas, de la C5 a la C10, región glenoidea de la escápula derecha y extremidad anterior derecha la que carece de todas las falanges, excepto la IV.1 y V.1-2. Se encuentra depositado en la colección del Instituto de Paleovertebrados y Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de San Juan, ciudad de San Juan, Argentina. Su descubrimiento fue realizado en mayo de 2015 por Diego Abelín y el equipo de paleontología del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ. Sus restos fueron exhumados en un yacimiento ubicado en la zona de Balde de Leyes, en el departamento Caucete, al sudeste de la provincia de San Juan, centro-oeste de la Argentina.

Los materiales colectados corresponden a dos especímenes, los que se encontraban en rocas del período Triásico tardío, por lo que se estima que vivió entre 228 y 201 millones de años antes del presente. Se encontró en afloramientos del sur de la Formación Quebrada del Barro de la Cuenca Marayes-El Carrizal entre la edad Noriense al Rhaetiense tardío. El horizonte portador del ejemplar tipo se encuentra a 160 m por debajo de la parte superior de la formación.

Un análisis filogenético realizado por Apaldetti et al. dio como resultado el hallazgo de un nuevo clado formado por Ingentia, Lessemsaurus y Antetonitrus, al cual denominaron como Lessemsauridae. Como otros lessemsáuridos, Ingentia tenía sus vértebras dorsales y cervicales sumamente neumatizadas, vértebras cervicales anteroposteriores cortas pero muy altas, cervicales robustas, una escápula muy extendida en su extremo distal, y brazos erguidos. Dependiendo de la definición de Sauropoda, este clado puede bien ser el taxón más antiguo de los saurópodos, o ser en cambio el taxón hermano del clado. A continuación se muestra el análisis filogenético basado en el estudio de Apaldetti et al., 2018:

Referencias  
 

Animales descritos en 2018
Dinosaurios del Triásico Superior
Dinosaurios de América del Sur
Fauna extinta de la Argentina 
Megafauna
Sauropoda